

Onomastica
Mascia – italianizzazione del nome proprio di persona Maša

Persone
Graziella Mascia – politica italiana
Juan Mascia – calciatore uruguaiano
Luciano Mascia – diplomatico italiano
Luigi Albore Mascia – politico italiano
Manuela Mascia – velista italiana
Nello Mascia – attore e regista italiano

Pagine correlate
Masha